Diese Liste enthält die Landschaftsschutzgebiete Berlins (Stand: Juni 2022) Namen und Nummern entsprechen den amtlichen Bezeichnungen.

Zusätzlich befinden sich die Gebiete „Wartenberger und Falkenberger Feldflur“ und „Grünauer Forst“ aktuell (Stand: Juni 2022) im Verfahren zur Unterschutzstellung.

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete in Berlin
 Liste der FFH-Gebiete in Berlin
 Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Berlin
 Liste der geschützten Landschaftsbestandteile in Berlin
 Liste der Wasserschutzgebiete in Berlin

Weblinks

Quellen 
 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin (Informationen zu den Landschaftsschutzgebieten mit Karten und Fotos)
 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin (Übersicht)
 Geoportal Berlin / Schutzgebiete nach Naturschutzrecht - Gebietsdaten

Einzelnachweise 

!
Berlin
!Landschaftsschutzgebiete